

Топоніми 
 Івакура — місто в Японії, у префектурі Айті.
 Івакура — район в Кіото, Японія.

Персоналії 
 Івакура Томомі — японський державний діяч періоду Мейдзі.

Інше 
 Посольство Івакури — японська дипломатична місія на чолі з Івакурою Томомі в період Мейдзі.